

Patronyme 

 Pierre Aveline (1656-1722), graveur, éditeur et marchand d’estampes français ;
 Antoine Aveline (1691-1743), son fils, graveur français ;
 François-Antoine Aveline (1718-1780), son fils présumé, artiste graveur et dessinateur français ;
 Pierre-Alexandre Aveline (1702-1760), son frère, graveur français ;
 Joseph Aveline (1881-1958), agriculteur et homme politique français ;
 Jacques Aveline (1920-2013), acteur français ;
 Alberte Aveline (1939-2018), comédienne française ;
 Dominique Aveline (1940-2009), acteur pornographique français ;
 Jean-Marc Aveline, (1958-), prélat français ;
 Natacha Aveline (1961-), géographe française.

Pseudonyme 

 Claude Aveline (1901-1992), écrivain et poète français.

Titres 

 La Fée Aveline (1967-1969), bande dessinée française de René Goscinny et de Coq.

Autres 

 Aveline, fruit à coque ;
 Affaire Aveline (1988), bavure policière française.

Prénom 

